Ek – program klawiaturowy autorstwa Jurija Finkela dla osób piszących teksty w języku esperanto.

Pozwala on redagować esperanckie teksty w Unikodzie, a także wpisywać je we wszystkich programach uwrażliwionych na Unikod, jak Word, FrontPage, Outlook Express, Firefox, Notepad (Notatnik) w Windows XP.

W Windows 98/Me program zastępuje jedną z istniejących już stron kodowych, natomiast w Windows NT/2000/XP żadna istniejąca strona kodowa nie jest "podmieniana" przez Ek.

Domyślnie program proponuje generowanie esperanckich liter przez automatyczną zamianę powszechnie używanych zestawień – litera-x lub litera-h. Osoba przyzwyczajona do takich zastępników będzie dalej pisać w taki sam sposób, zaś program będzie po prostu automatycznie zastępować te kombinacje przez normalne znaki esperanckie. Zaznaczenie Automata aŭ/eŭ spowoduje, że program automatycznie zamieni au i eu na esperanckie znaki.

Varma klavo (domyślnie Ctrl-spacja) aktywizuje i dezaktywuje klawiaturę, dzięki czemu możliwe jest pisanie tekstu polskiego, zaś np. wyraz "polnych" nie będzie zamieniany na "polnyĉ".

Możliwe jest też wykorzystywanie w roli zastępników rozmaitych prefiksów, a także przypisanie znaków esperanckich do konkretnych klawiszy na klawiaturze.

Przykład: eĥoŝanĝo ĉiuĵaŭde.

Zobacz też 
 Eck

Linki zewnętrzne 
 Witryna programu

Programy narzędziowe
Esperanto